Jussara steht für:
 Jussara (Name), weiblicher Vorname
 Jussarapalme (Euterpe edulis), eine Palmenart

Jussara ist der Name folgender Gemeinden in Brasilien:
 Jussara (Bahia), Bundesstaat Bahia 
 Jussara (Goiás), Bundesstaat Goiás 
 Jussara (Paraná), Bundesstaat Paraná